Devil May Cry:

 Devil May Cry — видеоигра, разработанная компанией Capcom и выпущенная в 2001 году.
 Devil May Cry — два небольших романа во вселенной Devil May Cry.
 Devil May Cry — серия из пяти игр в жанре слэшер.
 Devil May Cry 2 — игра в жанре слэшер.
 Devil May Cry 3: Dante’s Awakening — компьютерная игра в жанре слэшер.
 Devil May Cry 4 — видеоигра в жанре слешер.